Thomas Cromwell ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cromwell, 1. Earl of Essex (um 1485–1540), englischer Staatsmann 
 Thomas Cromwell, 3. Earl of Ardglass (1653–1682), englischer Adliger
 Thomas Cromwell (Jurist) (* 1952), kanadischer Jurist und Richter